Statuslehre steht für:

 Statuslehre (Rhetorik), ein Grundbegriff der antiken Rhetorik
 Statuslehre (Recht), ein Begriff aus der Rechtstheorie